Гремячье (до 1938 — Гросс Бершкаллен , в 1938-1946 — Биркен ) — посёлок в Черняховском районе Калининградской области. Входит в состав Каменского сельского поселения.

Население

История 
Впервые упоминается как Perschkallen в 1614 году. C 1736 года — центр прихода. В 1874-1945 годах — центр одноименного административного округа. Округ Гросс Бершкаллен (Биркен) относился к району Инстербург правительственного округа Гумбиннен. Первоначально включал в себя 12 муниципальных образований, затем их число уменьшилось до 6.

На рубеже XVIII—XIX веков в Гросс Биршкаллене была построена кирха.

В 1910 году население Гросс Бершкаллен составляло 500 человек.

В 1938 году властями гитеровской Германии Гросс Биршкаллен был переименован в Биркен в рамках кампании по упразднению в Восточной Пруссии топонимики прусско-литовского происхождения.

В 1946 году Биркен был переименован в поселок Гремячье.

Объекты культурного наследия 
местного значения:
 Кирха 1892 года;
 Памятник погибшим в годы Первой мировой войны.

Примечания 

Населённые пункты Черняховского района (Калининградская область)